The Eagle Has Landed (livro), de Jack Higgins
 The Eagle Has Landed (filme), adaptação do livro, com Michael Caine e Donald Sutherland
 The Eagle Has Landed (álbum), da banda Saxon
 "The Eagle Has Landed!", frase proferida por Neil Armstrong ao pousar a Apollo 11 na Lua

Desambiguação